Cadel Evans Great Ocean Road Race 2018 – 4. edycja wyścigu kolarskiego Cadel Evans Great Ocean Road Race, która odbyła się 28 stycznia 2018 na liczącej 164 kilometry trasie z Melbourne do Geelong. Impreza kategorii 1.UWT była częścią UCI World Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018
UCI World Tour 2018
2018 w Australii